Wilfred – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Vilfredo
Wilfred – serie televisiva australiana trasmessa tra il 2007 e il 2010
Wilfred – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011
Operazione Wilfred – operazione militare della seconda guerra mondiale